Bedford é o nome de três condados dos Estados Unidos:
Condado de Bedford (Pensilvânia)
Condado de Bedford (Tennessee)
Condado de Bedford (Virgínia)

Desambiguações de topônimos